Trombone Shorty (настоящее имя Трой Э́ндрюс, , род. ) — американский тромбонист, трубач и певец из Нового Орлеана.
Младший брат трубача и бэндлидера Джеймса Эндрюса и внук джазового певца Джесси Хилла ().
Лауреат  (2016).

Биография 

Трой родился в 1986 году в , Луизиана. Играет на тромбоне с шести лет.
С детства участвовал в парадах в качестве музыканта духового оркестра.

В подростковом возрасте стал играть в оркестре , участвовал в записях этого оркестра.

В 2005 году играл в составе брасс-секции группы Ленни Кравица во время мирового турне.

В 2007 новоорлеанский музыкальный журнал  назвал Эндрюса «артистом года». Он также был отмечен как лучший джазовый исполнитель.

С 2009 года Трой Эндрюс возглавляет созданный им коллектив Trombone Shorty & Orleans Avenue.

The Trombone Shorty Foundation 
В сотрудничестве с мэром Нового Орлеана  фонд Троя Эндрюса (The Trombone Shorty Foundation) помогает школам Нового Орлеана приобретать музыкальные инструменты. В целом деятельность фонда направлена на «сохранение и увековечивание уникальной музыкальной культуры Нового Орлеана».

Студийные альбомы 
 , Verve Forecast Records, 2013 (by Trombone Shorty)
 , Verve Forecast Records (released Sep 13, 2011) (UK chart peak: No. 160)
 , Verve Forecast Records, 2010 (by Trombone Shorty)
 Orleans & Claiborne, Treme Records, 2005 (by Troy «Trombone Shorty» Andrews & Orleans Avenue)
 Trombone Shorty Meets Lionel Ferbos (by Trombone Shorty & Lionel Ferbos)
 The End of the Beginning, Treme Records, 2005 (by The Troy Andrews Quintet)
 12 & Shorty, Keep Swingin' Records, 2004 (by James & Troy Andrews)
 It’s About Time, 2003 (as part of the Stooges Brass Band)
 Trombone Shorty’s Swingin' Gate, Louisiana Red Hot Records, 2002 (by Troy Andrews)

Живые выступления 
  Трой демонстрирует технику непрерывного дыхания.
 Live at the 2008 , MunckMix, 2008 (by Trombone Shorty & Orleans Avenue)
 Live at the 2007 New Orleans Jazz & Heritage Festival, MunckMix, 2007 (by Troy «Trombone Shorty» Andrews)
 Live at the 2006 New Orleans Jazz & Heritage Festival, MunckMix, 2006 (by Troy «Trombone Shorty» Andrews)
 Live at the 2004 New Orleans Jazz & Heritage Festival, MunckMix, 2004 (by Troy Andrews & Orleans Avenue)

Фильмография (неполная) 
 Trombone Shorty Documentary / short film (2008 FXF productions)
 Make It Funky! (various artists of New Orleans) (2005, Sony Pictures Entertainment)
 Soundmix: Five Young Musicians (2004)
 America’s Heart and Soul Documentary (2004, Walt Disney Pictures)

Книги 
 Trombone Shorty / by Troy Andrews and Bill Taylor; illustrated by Bryan Collier. New York: Harry N. Abrams, 2015. ISBN 978-1-4197-1465-8

Ссылки 

 
 
 
 Trombone Shorty Foundation

Комментарии

Примечания 

Лауреаты премии Echo Jazz